Arszenik i stare koronki – sztuka Josepha Kesselringa
 Arszenik i stare koronki – amerykański film z 1944 roku w reżyserii Franka Capry
 Arszenik i stare koronki – amerykański film z 1969 roku w reżyserii Roberta Scheerera
 Arszenik i stare koronki – spektakl Teatru Telewizji z 1975 roku w reżyserii Macieja Englerta
 Arszenik i stare koronki (oryg. Arsènic i puntes de coixí) – hiszpański film z 1995 roku w reż. Anny Lizaran
 Arszenik i stare koronki (oryg. Arsenik og gamle kniplinger) – duński film z 2002 roku w reż. Larsa Knutzona